

Patronyme 

Félix Mantilla Botella (1974-), un joueur de tennis espagnol.
Fuensanta Coves Botella (1961-), une femme politique espagnole.
Isaac Botella (1984-), un gymnaste espagnol.
José de Segovia Botella (1982-), un coureur cycliste espagnol.
Monic Cecconi-Botella (1936-), une compositrice française.
Salvador Botella (1929-2006), un coureur cycliste espagnol.

Musique 
 Poetas de Botella, groupe de rock espagnol formé en 2005.